Ел Пуерто де ла Палма има више значења:

 Ел Пуерто де ла Палма (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто де ла Палма (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику